Fonte Boa bezeichnet:

 Fonte Boa (Portugal), Ort in Portugal
 Fonte Boa (Amazonas), Gemeinde in Brasilien